Ricardo Saavedra Alvarado es un profesor chileno de Derecho Civil.

Biografía
Desde el año 2008 hasta 2014 se desempeñó como Director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Ha sido profesor de dicha escuela desde el año 1996. Es abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, Magíster en Derecho por la Universidad de Chile y Doctor (c) en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
También se desempeña como profesor en la asignatura de Derecho Civil en la Universidad Santo Tomás, Viña del Mar.

Publicaciones
 El proceso de modernización del régimen de comunidad de bienes. Algunas reflexiones a la luz del derecho comparado y en especial de la experiencia francesa. Revista Temas de Derecho XIX. Año 2004 Ns. 1 y 2.

Referencias

Alumnado de la Universidad de Valparaíso
Alumnado de la Universidad Autónoma de Madrid
Abogados de Chile
Profesores de Derecho de Chile
Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso